La Prva nogometna liga 2022-2023, conosciuta anche come SuperSport Prva nogometna liga 2022-2023 per motivi di sponsorizzazione, ed abbreviata in 1. NL 2022-2023 (In italiano: Prima lega calcistica 2022-23), è la 32ª edizione della seconda divisione, la diciassettesima consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Questa è la prima edizione con questo nome (dal 1992 al 2022 si chiamava Druga hrvatska nogometna liga, abbreviata in 2. HNL), in seguito alla riorganizzazione del sistema calcistico in Croazia: oltre al cambio del nome, la seconda divisione riduce il numero delle partecipanti da 16 a 12 e non vede più la presenza delle "seconde squadre".

Avvenimenti
Delle 16 squadre della stagione precedente, una è stata promossa in HNL e 5 sono state retrocesse in 2. NL.
Dalla divisione inferiore una squadra è stata promossa, mentre una è stata retrocessa da quella superiore, portando così l'organico a 12 compagini.

Il 21 luglio 2022, l' si ritira dal campionato a causa dei debiti nei confronti dei giocatori. Il 26 luglio, la HNS comunica che al suo posto viene ripescato il , miglior classificata fra le retrocesse dalla stagione precedente.

Formula
 Le 12 squadre disputano 33 giornate, al termine delle quali:
 La prima classificata viene promossa in HNL 2023-24 se ottiene la licenza.
 L'ultima classificata retrocede in 2. NL 2023-24, mentre la penultima disputa uno spareggio contro la seconda classificata della 2. NL 2022-23.

Calendario
Le 12 partecipanti disputano un girone andata-ritorno (in croato Prvi dio), al termine delle 22 giornate ne disputano ancora 11 (Drugi dio) secondo uno schema prefissato (qui sotto riportato) per un totale di 33 giornate.

Squadre partecipanti

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario 1ª-22ª

Calendario 23ª-33ª

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
HNL 2022-2023
2. NL 2022-2023
Coppa di Croazia 2022-2023

Collegamenti esterni

2022
Calcio nel 2022
Calcio nel 2023